Impérium ruky (anglicky Empire of the Hand), zkráceně Ruka (Hand) či Impérium, bylo v rozšířeném (nekanonickém) světě Star Wars státní útvar, resp. konfederace spřízněná s Galaktickým impériem. Nacházela se v Neznámých oblastech galaxie. Impérium ruky založil velkoadmirál Thrawn během vlastního průzkumu a dobývání Neznámých oblastí pro Galaktické impérium. Bylo jeho hlavní operační základnou.

Dějiny 
Impérium ruky vzniklo mezi lety 19–10 BBY, tj. krátce po vyhlášení Galaktického impéria. Hlavním posláním Ruky bylo pokračovat v podmaňování si Neznámých oblastí, ale také obrana známé galaxie před hrozbami zvenčí. V tom poslání nemělo ustat ani v dobách jeho nepřítomnosti. Po jeho smrti (resp. Thrawnova klonu) ztratilo Impérium ruky smysl své existence. V té době bylo mnoho z jeho světů dobyto Chisskou nadvládou, která usilovala o anexi celého Impéria ruky s úmyslem posílit svou mocenskou a vojenskou sílu v galaxii. Ruka přišla nejen o kus vlastního území, ale ztratila také část svého personálu. Stále však disponovalo impozantně mocnou armádu. Bylo tomu tak i v době konfliktu s Chissem. 

Zásadní problém státu založený Thrawnem spočíval v jeho přímé závislosti na jeho osobě. To se projevovalo tím, že po jeho odchodu nedokázalo Impérium efektivně reagovat proti zásahům zvenčí. Thrawnova výrazná autorita svazovala vládě ruce, jeho nepřítomnost se takřka rovnala stavu bezvládí, takže celkově Impérium ruky trpělo hlubokou vnitřní krizí a defétismem (mnozí politici navrhovali okamžitou kapitulaci a připojení k Chissu), jiní hledali způsoby, jak navázat vztahy s Imperiálním zůstatkem, nástupnickým státem zaniklého Galaktického impéria. Impérium ruky se zúčastnilo války proti rase Yuuzhan Vong po boku Nové republiky, Imperiálního zůstatku a dalších, tato velká hrozba spojila stoupence Impéria a Republiky, z nepřátel se stali spojenci. V tomto konfliktu spojenecká strana zvítězila, ale Impérium ruky zůstalo po válce izolované v Neznámých oblastech a sláblo. Po galaxii se šířily zvěsti, že se Ruka již rozpadla nebo byla pohlcena Chisskou nadvládou. Pravdu znal pouze Jagged Fel, bývalý voják Impéria ruky, aniž by mu bylo známo, kdo tehdy izolované Impérium vedl nebo byl v jeho čele. Jagged Fel si informaci nechával pro sebe z bezpečnostních důvodů.

Později se mnoho příslušníků Ruky infiltrovalo do Imperiálního zůstatku díky vedení Gilada Pellaeona, někdejšího Thrawnova stoupence, ale také již zmíněného Jagged Fela, který dříve sloužil v Impériu ruky a později se stal císařem zůstatku, nyní známého jako Felovo impérium.

Struktura 
Impérium ruky prozkoumalo z Neznámých oblastí více než kterákoli jiná moc v galaxii předtím. Během vesmírných výprav se zřizovaly nové laboratoře, vojenská zařízení, zpravodajská centra, posádkové základny, stanoviště a vesmírné loděnice. V roce 19 ABY Ruka zahrnovala více než 250 sektorů (v porovnání s 8 sektory Imperiálního zůstatku). Spekulovalo se, že v Ruce je jen málo imperiálních kolonií, nicméně je pravděpodobné, že místní mimozemšťané sami kolonizovali sousední planety. Také systém Divokého vesmíru Kariek se k Impériu ruky připojil v roce 22 ABY. Hlavním městem byl Nirauan.

Reference

Související články 
 Velkoadmirál Thrawn – hlavní postava Trilogie Thrawn
 Thrawnova konfederace – státní útvar založený Thrawnem po zániku Galaktického impéria

Organizace ve Star Wars
Fiktivní světy